Deux familles nobles françaises sont connues sous le nom de Dreux :
 la maison capétienne de Dreux, branche cadette des Capétiens, qui détint le comté de Dreux de 1152 à 1355, éteinte au  ;
 la famille de Dreux-Brézé, famille subsistante de la noblesse française, originaire du Poitou, puis établie à Paris.

Dreux